Aaron Nesmith – cestista statunitense
 Bette Nesmith Graham – imprenditrice statunitense inventrice del Bianchetto
 Michael Nesmith – cantautore e produttore cinematografico statunitense